A La Liga 1995-96-os szezonja volt a bajnokság hatvanötödik szezonja. A szezon 1995. szeptember 9-én kezdődött és 1996. május 26-án ért véget. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe. Ez volt az első szezon, amelyben a győzelemért három pont járt.

Az eredeti tervek szerint ebben az idényben is csak 20 csapat alkotta volna a bajnokság első osztályát. A szezon előtt a Sevillát és a Celta Vigót a harmadosztályba sorolták vissza anyagi okok miatt, helyükre az előző szezonban eredetileg kieső helyen végző Albacete Balompié és a Real Valladolid CF kerültek. Később a két kizárt csapat fellebbezést nyújtott be, ami sikeres volt, így alakult ki a 22-es létszám.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1